16. Puchar Europy w Rzutach – zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które odbyły się pomiędzy 12–13 marca w rumuńskim Aradzie.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Klasyfikacje drużynowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2016 w lekkoatletyce
2016
Lekkoatletyka w Rumunii
2016 w Rumunii
Arad